São Cristóvão – comune dello stato di Sergipe in Brasile.
 São Cristóvão – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 São Cristóvão – squadra di calcio della città di Rio de Janeiro in Brasile.